Села:
 Гарбузівка — Дніпропетровська область, Томаківський район
 Гарбузівка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Гарбузівка — Сумська область, Лебединський район
 Гарбузівка — Харківська область, Вовчанський район